

Населені пункти та їхні частини

 Ґошкув — гміна в Красноставському повіті Люблінського воєводства
 Ґожкув — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґожкув — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґожкув — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґожкув — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґожкув — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Ґожкув — частина села Язовсько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґожкув — частина села Машковиці в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки